Governo Erhard può riferirsi a due governi della Repubblica Federale Tedesca guidati da Ludwig Erhard:
Governo Erhard I, in carica dal 17 ottobre 1963  al 26 ottobre 1965;
Governo Erhard II, in carica dal 26  ottobre 1965  al 30 novembre 1966.